Алексе́й Анато́льевич Жи́тников () — российский футболист, защитник клуба «Сатурн (Раменское)».

Карьера 
Начал карьеру в раменском «Сатурне» в 2003 году, где провёл 18 матчей в Премьер-лиге. В 2007 году перешёл в клуб первого дивизиона белгородский «Салют-Энергия», в составе которого провёл 17 матчей. Во второй половине 2007 года перешёл в «Химки», выступавший в Премьер-лиге и провёл всего 4 матча. Затем перешёл в 2008 году в новосибирскую «Сибирь», за которую провёл 53 матча и забил 1 мяч. В 2009 году перешёл в подольский «Витязь», где провёл 14 матчей и забил 2 мяча. В 2010 году провёл сезон в волгоградском «Роторе», где сыграл все 38 матчей и забил 3 мяча. В 2011 году продолжил карьеру в астраханском «Волгарь-Газпроме», провёл всего 2 матча в первых двух турах. В том же году перешёл в воронежский «Факел». В июле 2013 года перешёл в курский «Авангард».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Факел» Воронеж 
 Алексей Житников: «Любой результат, кроме победы, рассматривается как неудача» 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Звезда» Рязань